Вулиця Михайла Паращука (Львів)
 Вулиця Михайла Паращука (Тернопіль)

Див. також 
 Паращук Михайло Іванович